Aude je lahko:

 Aude, departma v južni Franciji, imenovan po reki Aude.
 Aude, 224 km dolga francoska reka.